China Open 2011 steht für:

 China Open Super Series 2011, Badmintonturnier
 China Open 2011 (Snooker), Snookerturnier
 China Open 2011 (Tennis), Tennisturnier